Боганов — русская фамилия.

Известные носители 
 Боганов, Аркадий Иосифович (1925—2021) — советский и белорусский тренер по греко-римской борьбе, публицист. Заслуженный тренер Белорусской ССР (1965).
 Боганов, Борис Петрович (1914—1984) — помощник командира взвода 793-го стрелкового полка, старшина — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.
 Боганов, Владимир Николаевич (род. 1934) —  советский и российский журналист, писатель-прозаик, композитор, автор песен, автор-исполнитель.